Кубок Сербії з футболу 2007—2008 — 2-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул вперше здобув «Партизан».

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|5 вересня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|12 вересня 2007

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 вересня 2007

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 жовтня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|24 жовтня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 лютого 2008

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|19 березня 2008

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 квітня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 
 Кубок Сербії на rsssf 

2007–2008
Сербія
Сербія
2007 у сербському спорті
2008 у сербському спорті